Rizoma puede referirse a:
 Rizoma, un tipo de tallo modificado;
 por analogía, a:
 rizoma (filosofía), un concepto epistemológico;
 rizoma (hipertexto).